Suffren ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre André de Suffren (1726–1788), französischer Admiral

Suffren ist der Name folgender Straßen:
 Avenue de Suffren, nach dem Admiral benannte Straße in Paris

Suffren ist der Name folgender Schiffe:
 Blücher (Schiff, 1902), Passagier- und Frachtdampfer, ab 1923 als Suffren in Dienst
 Suffren (Schiff, 1966), Handelsdampfer von 1966
 Le Suffren, Linienschiff von 1791, 1794 in Le Redoutable (1791) umgetauft, nahm an der Schlacht von Trafalgar teil
 Le Suffren (Schiff, 1801), Linienschiff
 Le Suffren (Schiff, 1824), Linienschiff
 Le Suffren (Schiff, 1866), Linienschiff
 Suffren (Schiff, 1899), Panzerlinienschiff
 Suffren (Schiff, 1927), Schwerer Kreuzer und Typschiff der gleichnamigen Klasse
 Suffren (D602), Lenkwaffenzerstörer und Typschiff gleichnamigen Klasse (1967–2001)
 Suffren (S635), nukleares Jagd-U-Boot und Typschiff der gleichnamigen Klasse, seit 2020